Стар има више значења:
 Округ Стар (Тексас)
 Стар (Јужна Каролина)